Sauka ist der Familienname folgender Personen:

 Michael-Fredrick Paul Sauka (1934–1990), malawischer Dichter und Komponist
 Smizer Sauka (1965–2016), weißrussischer Sprachwissenschaftler

Siehe auch:
 Sauka (Lettland), Ort mit dem deutschen Namen Saucken

Siehe auch:
 Sauca